Томас Джеймс «Том» Чилтон (; родился 15 марта 1985 года в Рейгейте, Великобритания) — британский автогонщик.

Общая информация 
Том — один из двух сыновей британского мультимиллионера и вице-президента Aon Corporation Грэма Чилтона; его младшего брата зовут Макс. Отец с раннего возраста поддерживал в сыновьях любовь к автоспорту и финансово помогал им в их карьерах: на этой дороге он и просто спонсировал их тогдашние команды, и иногда выкупал под одного из сыновей часть акций той или иной гоночной организации.

Спортивная карьера 
В отличие от младшего брата карьера Тома всегда была связана с кузовными гонками: с конца 1990-х годов Чилтон периодически стартует в гонках юниорского чемпионата T Cars, постепенно он становится всё более конкурентоспособным в гонках подобного уровня: в 2000-01 годах он два года подряд является бронзовым призёром этого первенства.

Удачными выступления в T Cars британец заслужил переход в гонки старшего национального турингового первенства: BTCC. Дебютный сезон в первенстве за рулём Vauxhall Astra оказывается весьма многообещающим: в первой же гонке Том приезжает на подиумной позиции, а в дальнейшем, неоднократно приезжая в очковой зоне, он заканчивает сезон в общем зачёте на пятнадцатом месте и став пятым в кубке новичков. Через год Чилтон переходит в заводскую команду Honda Arena Motorsport, пересаживаясь на Honda Civic. Три года в альянсе с этой организацией приводят к значительному укреплению позиций англичанина в британском туринге: Том проводит 74 гонки, дважды выигрывает квалификацию, неоднократно бывает на подиуме и шесть раз выигрывает гонки. Каждый сезон Чилтон заканчивает в десятке сильнейших пилотов личного зачёта, а наиболее удачно проводит последний сезон, когда уже без заводской поддержки заканчивает чемпионат в Top5, при этом пропустив шесть из тридцати гонок сезона.

В 2005 году Arena Motorsport вместе с Томом планировала перейти в DTM с прототипом MG Rover, но в последний момент проект был закрыт. Организация вынуждена была вернуться в BTCC, но Чилтон в том году всё равно расширил свою гоночную программу дополнительными стартами, участвуя в гонках прототипов старшего класса LMP за заводскую команду Zytek. Семь гонок в европейской и американских сериях приносят многочисленные финиши в очковой зоне и две победы.

В 2006 году Чилтон вновь сосредотачивается на выступлениях в британском туринге, подписав контракт с заводской командой Vauxhall. Два года в данной организации приносят стабильные финиши в очках, периодические попадания на подиум и победы в квалификациях, но ни побед ни борьбы в чемпионате за лидерство добиться не удаётся.

В 2007 году вместе с Arena Motorsport Том возвращается в гонки лемановский прототипов. Техника двухлетней давности уже не позволяет бороться на прежнем уровне: британцы лишь время от времени попадают в очковую зону в гонках европейского и американского первенств, а с автомарафона в Ле-Мане и вовсе вынуждены в последний момент сняться. В конце года Чилтон покидает проект.

В 2008 году Том вновь сосредотачивается на выступлениях в британском туринге, подписав контракт с Team Dynamics. Сезон за рулём Honda Civic приносит очередное подтверждение уровня пилота: в 30 гонках сезона Чилтон регулярно финиширует в очковой зоне, а на последнем этапе прерывает свою длительную беспобедную серию, завершив чемпионат на десятом месте личного зачёта. Через год Том меняет команду, воссоединившись с Arena Motorsport. Проект готовит к чемпионату новую версию машины Ford Focus и Чилтон постепенно помогает её доводить в боевых условиях. Постепенно машина становится всё более конкурентоспособной: в 2010 году Том выигрывает первую гонку на новой технике, заканчивает общий чемпионат в Top5 и выигрывает первенство среди незаводских пилотов. В 2011 команда подтверждает свой уровень.

В 2012 году Arena Motorsport переходит в чемпионат мира. Доводка машин к новому регламенту проходит неидеально и Чилтон вместе со своим партнёром Джеймсом Нэшем за сезон лишь считанное число раз финиширует в очковой зоне. В межсезонье главный спонсор проекта Aon Corporation переориентирует свою спонсорскую деятельность на карьеру братьев Чилтонов, расставшись с Arena Motorsport: часть денег уходит на спонсорство Макса в Формуле-1, а часть, вместе с Томом, уходит к RML Group, которая потеряв заводскую поддержку Chevrolet в то межсезонье активно искала новых партнёров на участие в чемпионате-2013. Чилтон за несколько дней до старта сезона получает доминирующую машину прошлого года в сочетании с командой механиков, досконально знающей все особенности этой техники. На первом же этапе он демонстрирует неплохую скорость на новой технике, финишировав на втором и пятом месте в сложных дождевых условиях.

Статистика результатов в моторных видах спорта

WTCC 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Автогонщики Великобритании
Пилоты BTCC
Пилоты WTCC из Великобритании
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты Arena Motorsport
Пилоты RML